Engelhardtiella är ett släkte av svampar. Engelhardtiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Engelhardtiella